Przykop ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Przykop (Miłki), Ort im Powiat Giżycki, bis 1938 Przykopp, 1938 bis 1945 Hessenhöh, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Przykop (Purda), Ort im Powiat Olsztyński, bis 1932: Przykopp, 1932 bis 1945 Grabenau, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Przykop (Padew Narodowa), Ort im Powiat Milecki

Siehe auch: Przykopiec